Maximien, parfois patronyme, est surtout utilisé comme prénom, comme dans les cas qui suivent.

Rome antique 
 Maximien Hercule, empereur romain (285–305).
 Maximien l'Étrusque.

Saint chrétien 
 Maximien de Syracuse (mort en 594), abbé du monastère de 'Saint-André du Célius à Rome, puis évêque de Syracuse en Sicile ; fêté le 9 juin.

Religieux 
 Maximien d'Anazarbe, métropolite de Cilicie.
 Maximien de Constantinople, patriarche de cette ville de 431 à 434.
 Maximien de Ravenne, évêque (499–556).

Pièce de théâtre 
 Maximien est une tragédie de Pierre-Claude Nivelle de La Chaussée